Лагеруэла ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Хилока. Занимает площадь 26.34 км². Население — 62 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Теруэля